Эльза Бернштейн (; ) — австрийско-немецкая ,  и литературный деятель,  и хозяйка литературного салона; известна также под псевдонимом Эрнст Розмер (). Пережила Холокост; бывшая узница концентрационного лагеря Дахау и .

Биография 

Эльза Поргес родилась 27/28 октября 1866 года в городе Вене в семье музыкального критика еврейского происхождения Генриха Поргеса (близкого друга Рихарда Вагнера). Она с ранних лет впитала в себя влияния домашней атмосферы, сказавшиеся впоследствии на характере ее литературного творчества. 

В 1876 году в Байройте в возрасте десяти лет она, по собственной просьбе, посетила первое полное представление цикла «Кольцо нибелунга» из четырёх опер, на котором её отец был специальным документальным архивистом Вагнера; в оперной традиции Эльза считается самой молодой зрительницей цикла.

В 1890 году, выйдя замуж за журналиста  (1854—1925), она стала хозяйкой одного из самых известных музыкальных и литературных салонов конца XIX века — начала XX вв. В разное время среди посетителей были Герхарт Гауптманн (чей сын женился на дочери Бернштейн — Еве), Гуго фон Гофмансталь, Энгельберт Хампердинк, Генрик Ибсен, Аннета Кольб, Герман Леви, Альма Малер и Густав Малеры, Томас Манн, Райнер Мария Рильке, Рихард Штраус, Бруно Вальтер, Макс Вебер и другие знаменитости.

Получив образование в Мюнхене, она некоторое время также выступала на театральной сцене, но дегенеративное заболевание глаз вынудило её уйти в отставку. Но она не бросила театр совсем и с тех пор посвятила себя драматической литературе. В 1892 году она написала свою первую пьесу «Вир Дрей» (букв. «Мы трое»), вызвавшую бурное обсуждение; некоторые видели в этом инсценировку супружеских и сексуальных взглядов Тэна и Золя. И хотя книга была написана под псевдонимом Эрнст Росмер, её личность как автора пьесы никогда не была секретом. Следующие несколько её пьес не вызывали такого резонанса и прошли почти незамеченными, хотя российский литератор и искусствовед М. Г. Сыркин на страницах «Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона» написал об одном из них следующие строки:
«Наиболее цельное и законченное ее произведение "Dämmerung" (драма, 1893) навеяно личными переживаниями: в ней патетически описана судьба молодой девушки, которой грозит слепота.»

Безграничное восхищение вызвала драматическая сказка Эдьзы Бернштейн «Кенигскиндер», изданная в 1895 году. Хотя сюжет был довольно простым, красота темы и его поэзия были таковы, что его можно было отнести к «Талисману» Людвига Фульды.

По мнению историка немецкой литературы Энгеля, она — «единственная женщина-писательница, заслуживающая быть поставленной наряду с лучшими из современных драматургов. В произведениях Б. отразилась борьба двух противоположных тенденций: доживающего свой век реализма и нарождающегося символизма. Эти две тенденции постоянно чередуются в ее произведениях, подчас даже несколько искусственно переплетаясь.»

Хотя композитор Энгельберт Хумпердинк был недоволен своей первой концертной постановкой «Königskinder» в 1897 году, авангардной мелодрамой, которая требовала от солистов новаторской техники «speak-singing» (несмотря на возникшие проблемы, она, тем не менее, была показана более чем в 120 спектаклях по всей Европе), он убедил Бернштейн в 1907 году разрешить традиционную оперную постановку, которая дебютировала на немецком языке в Метрополитен-опере в Нью-Йорке в декабре 1910 года и исполнялась несколько десятилетий подряд.

С приходом к власти Гитлера начались гонения на евреев, и Винифред Вагнер в 1941 году помогла Эльзе Бернштейн получить выездную визу в Соединённые Штаты Америки, но она отказалась оставить свою сестру Габриэле (которая, как и Эльза, почти полностью потеряла зрение), поскольку была её единственным опекуном. Имея еврейское происхождение, обе женщины были доставлены в лагерь смерти Дахау. 25 июня 1942 года, руководство лагеря признало в Бернштейн автора «Кенигскиндера», в результате чего на следующий день сестёр отправили в . Габриэле вскоре умерла, а Эльза Бернштейн числится среди заключённых, отмеченных в .

После окончания Второй мировой войны Эльза Бернштейн использовала специальную пишущую машинку для слепых, чтобы написать подробный отчёт о своем заключении в лагерном «Prominentenhaus» («Доме знати»). Спустя более чем пять десятилетий после её смерти машинописный текст был случайно обнаружен и опубликован на немецком языке под названием «Das Leben als Drama. Erinnerungen an Theresienstadt».

Эльза Бернштейн умерла 12 июля 1949 года в Гамбурге и была похоронена рядом с мужем.

Библиография 
 
   
 Die Rose (Gedicht, 1892, auf das Gemälde Die Rose von Max Nonnenbruch)
 Dämmerung. Schauspiel in fünf Akten (Drama) In: Freie Bühne, Jg. 4, H. 6 (1. Juni 1893), S. 609–629; H. 7 (1. Juli 1893), S. 737–752; H. 8 (1. August 1893), S. 882–899. Uraufführung in der Freien Bühne, Neues Theater Berlin, 30. März 1893.
 Wir Drei (Drama 1893, Uraufführung 2003 im Solana Theater in Köln in einer Inszenierung von Viktoria Burkert mit Gerd Buurmann in der Rolle des Richards)
 Madonna (Novellen 1894) (Google Online-Ausgabe 2020)
 Königskinder (Märchendrama 1895 [vordatiert, erschienen 1894]; 1895 von Engelbert Humperdinck vertont)
 Tedeum (Komödie 1896)
 Themistokles (Tragödie 1897)
 Mutter Maria. Totengedicht in fünf Wandlungen (1900)
 Merete (1902)
 Dagny (Drama 1904)
 Johannes Herkner (Schauspiel 1904)
 Nausikaa (Tragödie 1906)
 Maria Arndt (Drama 1908)
 Achill (Tragödie 1910)
 Das Leben als Drama. Erinnerungen an Theresienstadt (Erinnerungen an die Prominentenhäuser im KZ Thereresienstadt, posthum 1999).

Примечания

Литература 
 
 Jew. Enc.; 
 Das jüngste Deutschland, стр. 317—320;
 Brummer. Lexikon des deutsch. Dichter und Prosaisten, I;
 Engel, Gesch. der deutsch. Liter.;
 Lexikon deutsch. Frauen der Feder, I, 61, II, 203;
 Когут. «Знаменитые евреи» (Эрнст Розмер);
 Kürschner. Deutsch. Liter.-kalender, 1908.
 Rita Bake; Birgit Kiupel. Das Leben als Drama. Erinnerungen an Theresienstadt, edition eberbach / Landeszentrale für politische Bildung Hamburg 1999.
 Sigrid Borck. Weibliche Hauptfiguren in Elsa Bernsteins Dramen. VDM Verlag, Saarbrücken 2008, ISBN 978-3-639-05162-9.

Ссылки 

 Фото Эльзы Бернштейн после Холокоста.
 
 Bild und Kurzbiografie von Elsa Bernstein im Prominentenalbum des Ghettos Theresienstadt
 Elsa Bernstein im Literaturportal Bayern* Bernstein, Elsa. In: Theresienstadt Lexikon.

Немецкие писательницы
Хозяйки литературных и великосветских салонов Германии
Заключённые концлагеря Дахау
Выжившие в Холокосте
Заключённые концлагеря Терезин